El término 5.ª, V o quinta división puede referirse a:

Fuerzas armadas 
 5.ª División de Ejército del Ejército Argentino (1910-1914).
 5.ª División del Ejército de Tierra de Australia.
 5.ª División del Ejército Popular de Liberación.
 Quinta División del Ejército Nacional del Ejército Nacional de Colombia.
 V División de Ejército del Ejército de Chile.
 V División de Ejército del Ejército del Perú.
 5.ª División de Marines del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Fútbol

Conmebol (América del Sur) 

Primera D del fútbol argentino.
Tercera División B de Chile
Ligas Provinciales

UEFA (Europa) 

Oberliga, del fútbol alemán.
Divisiones regionales de fútbol de España.
Championnat de France Amateurs 2, del fútbol francés.
Conference National, del fútbol inglés.
Eccellenza, del fútbol italiano.
2. Liga, del fútbol suizo.

 
Competiciones deportivas entre clubes